General Felipe Ángeles kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 General Felipe Ángeles (kommun), Puebla, 
 General Felipe Ángeles, Hidalgo, Tolcayuca, 
 General Felipe Ángeles, Baja California, Tecate, 

Robotskapade Mexikoförgreningar